Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1994-1995 - België
 Eerste klasse 1994-95 (basketbal België)
 Eerste klasse 1994-95 (voetbal België)
 Eerste klasse 1994-95 vrouwen (voetbal Frankrijk)